Yadong peut désigner :
 Xian de Yadong, le comté de Yatung au Tibet ;
 Yatung, une ville du comté de Yatung au Tibet.